Колин Ларкин (, род. 1949, , Эссекс, Великобритания) — английский писатель и музыковед. Автор и главный редактор десятитомной «Энциклопедии популярной музыки» — самой обширной базы данных о поп-музыке, в Европе и США — охарактеризованной газетой The Times как «стандарт, к которому должны стремиться все остальные».

Помимо этого, Ларкин является автором книги «1000 лучших альбомов всех времён», а также редактором справочников «Who’s Who of Jazz» (), «Who’s Who Of Blues» и «Encyclopedia of Heavy Rock». В 1990-х годах, в течение двух лет, он вёл собственную передачу на радиостанции , а также часто выступает в роли музыкального эксперта на телевидении.

Биография 
Ларкин родился в , графстве Эссекс, боро, которое было населено рабочими автомобильной промышленности. Хотя послевоенные годы были прибыльными для компании Ford, он рос в небогатой семье. Район  (где жил Ларкин), окружавший машиностроительный завод, представлял собой конгломерат из 27 000 муниципальных домов, без каких-либо достопримечательностей.

Ларкин провел большую часть своего раннего детства, посещая передвижную ярмарку, где его отец, работавший днем водопроводчиком, подрабатывал оператором , чтобы свести концы с концами. Именно на ярмарке, на фоне звучащих песен Литл Ричарда (которые воспроизводились там на фонографах со скорость 78 оборотов в минуту), Ларкин приобрел интерес к популярной музыке (который лишь увеличивался с годами), а также к экзотическим узорам и ярким цветам, которые впоследствии выразились в его увлечениях исламским искусством и архитектурой.

В 1960-х Ларкин посещал Техническую среднюю школу Юго-Восточного Эссекса, после чего, по собственной инициативе, получил диплом , что позволило ему пройти образовательный курс в  (ныне Колледж связи). Изучая там типографию и дизайн книг. Ларкин упоминал Эрика Гилла, как наиболее повлиявшего на него дизайнера.

Издательское дело 
Ларкин начал свою карьеру в коммерческих арт-студиях и дизайнерских группах, после чего устроился работать в книжное издательство Pearson Longmans, где дорос до должности старшего дизайнера книг. Начиная с 1967 года он начал писать материалы для музыкальных журналов. В 1976 году Ларкин уволился из Pearson Longmans и основал собственную книгоиздательскую компанию Scorpion Publishing.

С самого начала Ларкин стремился охватить тот читательский контингент, который другие издатели считали бесперспективным или невыгодными с коммерческий точки зрения. Его издательство публиковало художественные книги, посвящённые истории узоров на восточных ковров и исламскому искусству. Помимо этого, Ларкин издал трилогию Джона Гормана, посвященную лейбористской партии — «Banner Bright», «To Build Jerusalem» и «Images of Labour», а также известные музыкальные книги того времени, включая: «Timeless Flight: The Definitive Story of The Byrds» и «Bob Dylan’s Unreleased Recordings».

В 1980-е годы Ларкин, страстно увлекающийся музыкальными журналами и собравший значительную коллекцию синглов и альбомов, начал задумываться над созданием «Энциклопедии популярной музыки». Проекта, который мог бы таким же полезным для освещения творчества Боба Дилана и The Beatles, как «Музыкальный словарь Гроува» для информирования широких масс о классических композиторах. В 1989 году он продал свою часть компании Scorpion Books и основал Square One Books, для финансирования энциклопедии.

The Encyclopedia of Popular Music 
В 1989 году Ларкин основал издательство Square One Books для создания энциклопедии популярной музыки, а также публикации книг, связанных с музыкой. Под эгидой его издательства были опубликованы биографии таких исполнителей, как Грэм Бонд, R.E.M., Эрик Клэптон, The Byrds и Фрэнк Заппа, а также еще одна книга о Бобе Дилане — «Oh No, Not Another Bob Dylan Book».

В доинтернетовскую эпоху создание музыкальной энциклопедии представляло собой трудоёмкую задачу. Тем не менее, за счёт поддержки заинтересованных лиц, библиотека музыкальных журналов и книг, а также коллекции музыки Ларкина (в которую входило 3000 виниловых синглов, 3500 виниловых альбомов, 4500 биографий музыкантов и 38 000 компакт-дисков) начала быстро расширяться и вскоре он начал работу над составлением энциклопедии.

В 1992 году вышло в печать первое издание «Энциклопедии популярной музыки». Она быстро обрела монументальный статус, так обозреватель журнала Rolling Stone охарактеризовал её как «музыкальную историю в процессе своего становления», в то время как газета The Times называла работу Ларкина «произведением практически пугающей полноты». В свою очередь, музыкант Джулс Холланд описал ее, как «безусловно самый полезный справочный источник по популярной музыке».

В мае 2011 года издательство Omnibus Press выпустила версию энциклопедии для Amazon Kindle, базирующуюся на издании 2007 года.

Прочая деятельность 
После создания базы данных энциклопедии последовало 50 отдельных изданий на её основе. В 1997 году Ларкин продал Square One Books американской информационной компании . После этого он занял пост главного редактора и руководителя энциклопедией (в виде отдельного бизнеса), с командой из менее чем десяти авторов, которые с точки зрения количества слов «выпускали роман Агаты Кристи в месяц».

С сентября 2008 года Ларкин прекратил всякое сотрудничество с компанией Muze Inc. и другими связанными с ней компаниями после закрытия «Энциклопедии популярной музыки» как самостоятельного продукта и его последующего дублирования. 15 апреля 2009 года было объявлено, что большая часть активов Muse Inc. были куплены компанией .

В 2008 году Ларкин запустил веб-сайт вдохновлённый его книгой «1000 лучших альбомов всех времён» — 1000Greatest.com. Впоследствии название было изменено, а сайт был переквалифицирован в мультимедийный рейтинговый портал, а также в приложение для iPhone и btoe.com (Best Things On Earth). В августе 2018 года сайт был закрыт, а его содержимое перенаправлено на Musopedia.com. Ларкин получил должность генерального директора и главного редактора компании Muzpedia Ltd.

С 2013 по 2017 год он был основным автором музыкальных биографий и обзоров музыкальных альбомов для компании , занимающейся обработкой музыкальными данными. В 2018 году он был приглашён лейблом BMG для написания подробного эссе и аннотаций в буклете проекта группы The Rolling Stones под названием Confessin' the Blues.

Библиография

 Larkin, Colin (ed.), Guinness Who's Who of Jazz, Guinness Publishing (UK), 1992.
 Larkin, Colin (ed.), Guinness Who's Who of Sixties Music, Guinness Publishing (UK), 1992.
 Larkin, Colin (ed.), Guinness Who's Who of Indie And New Wave Music, Guinness Publishing (UK), 1992.
 Larkin, Colin (ed.), Guinness Who's Who of Heavy Metal, Guinness Publishing (UK), 1992.
 Larkin, Colin (ed.), Guinness Encyclopedia of Popular Music (1st Edition, 4 Vols), Guinness Publishing 1992.
 Larkin, Colin (ed.), Guinness Encyclopedia of Popular Music Concise Edition, Guinness Publishing 1993.
 Larkin, Colin (ed.), Guinness Who's Who of Seventies Music, Guinness Publishing (UK), 1993.
 Larkin, Colin (ed.), Guinness Who's Who of Folk Music, Guinness Publishing (UK), 1993.
 Larkin, Colin (ed.), Guinness Who's Who of Soul Music, Guinness Publishing (UK), 1993.
 Larkin, Colin (ed.), Guinness Who's Who of Blues, Guinness Publishing (UK), 1993.
 Larkin, Colin (ed.), Guinness Who's Who of Fifties Music, Guinness Publishing (UK), 1993.
 Larkin, Colin (ed.), Guinness Who's Who of Country Music, Guinness Publishing (UK), 1993.
 Larkin, Colin (ed.), Guinness Who's Who of Stage Musicals, Guinness Publishing (UK), 1994.
 Larkin, Colin, All Time Top 1000 Albums, Guinness Publishing (UK), 1994.
 Larkin, Colin (ed.), Guinness Who's Who of Rap, Dance & Techno, Guinness Publishing (UK), 1994.
 Larkin, Colin (ed.), Guinness Who's Who of Film Musicals & Musical Films, Guinness Publishing 1994
 Larkin, Colin (ed.), Guinness Who's Who of Reggae, Guinness Publishing (UK), 1994.
 Larkin, Colin (ed.), Guinness Who's Who of Jazz (2nd Edition), Guinness Publishing (UK), 1995.
 Larkin, Colin (ed.), Guinness Encyclopedia of Popular Music (2nd Edition, 6 Vols), Guinness 1995 (UK),
 Larkin, Colin (ed.), Guinness Who's Who of Indie And New Wave (2nd Edition), Guinness Publishing 1995.
 Larkin, Colin (ed.), Guinness Who's Who of Blues (2nd Edition), Guinness Publishing (UK), 1995.
 Larkin, Colin (ed.), Guinness Who's Who of Heavy Metal (2nd Edition), Guinness Publishing (UK), 1995.
 Larkin, Colin (ed.), The Virgin Encyclopedia of Popular Music, Concise Edition, Virgin Books (UK), 1997.
 Larkin, Colin (ed.), The Virgin Encyclopedia of Seventies Music, Virgin Books (UK), 1997.
 Larkin, Colin (ed.), The Virgin Encyclopedia of Sixties Music, Virgin Books (UK), 1997.
 Larkin, Colin (ed.), The Virgin Encyclopedia of Eighties Music, Virgin Books (UK), 1997.
 Larkin, Colin, (ed) The Virgin Illustrated Encyclopedia of Rock, Virgin Books (UK), 1998.
 (also published in the US as The Billboard Illustrated Encyclopedia of Rock. US 1998)
 Larkin, Colin (ed.), The Virgin Encyclopedia of Fifties Music, Virgin Books (UK), 1998.
 Larkin, Colin (ed.), The Virgin Encyclopedia of Indie & New Wave, Virgin Books (UK), 1998.
 Larkin, Colin (ed.), The Virgin Encyclopedia of R&B And Soul, Virgin Books (UK), 1998.
 Larkin, Colin, The Virgin All-Time Top 1000 Albums (2nd Edition), Virgin Books (UK), 1998.
 Larkin, Colin (ed.), The Virgin Encyclopedia of Country Music, Virgin Books (UK), 1998.
 Larkin, Colin (ed.), The Virgin Encyclopedia of Reggae, Virgin Books (UK), 1998.
 Larkin, Colin (ed.), The Virgin Encyclopedia of Stage & Film Musicals, Virgin Books (UK), 1999.
 Larkin, Colin (ed.), The Virgin Encyclopedia of Heavy Rock, Virgin Books (UK), 1999.
 Larkin, Colin (ed.), The Virgin Encyclopedia of Jazz (3rd Edition), Virgin Books (UK), 1999.
 Larkin, Colin, The Virgin All-Time Top 1000 Albums (Pocket Edition), Virgin Books (UK), 1999.
 Larkin, Colin (ed.), The Virgin Encyclopedia of Dance Music, Virgin Books (UK), 1999.
 Larkin, Colin (ed.), The Virgin Encyclopedia of Stage & Film Musicals, Virgin Books (UK), 1999.
 Larkin, Colin (ed.), The Virgin Encyclopedia of Popular Music, Concise (3rd Edition), Virgin Books (UK), 1999.
 Larkin, Colin (ed.), The Encyclopedia of Popular Music (3rd Edition, 8 vols). Macmillan (UK/US) 1999
 Larkin, Colin, All-Time Top 1000 Albums (3rd Edition), Virgin Books (UK), 2000.
 Larkin, Colin (ed.), The Virgin Encyclopedia of Nineties Music, Virgin Books (UK), 2000.
 Larkin, Colin, (ed) The Virgin Illustrated Encyclopedia of Pop & Rock, Virgin Books (UK), 2002,(also published in the US as The Billboard Illustrated Encyclopedia of Pop & Rock (US 2002).
 Larkin, Colin (ed.), The Virgin Encyclopedia of 60s Music,(3rd Edition), Virgin Books (UK), 2002.
 Larkin, Colin (ed.), The Virgin Encyclopedia of 50s Music, (3rd Edition), Virgin Books (UK), 2002.
 Larkin, Colin (ed.), The Virgin Encyclopedia of 70s Music, (3rd Edition), Virgin Books (UK), 2002.
 Larkin, Colin (ed.), The Virgin Encyclopedia of Popular Music, Concise (4th Edition), Virgin Books (UK), 2002.
 Larkin, Colin (ed.), The Virgin Encyclopedia of 80s Music, (3rd Edition), Virgin Books (UK), 2003.
 Larkin, Colin (ed.), Virgin Encyclopedia of Jazz (4th Edition), Virgin Books (UK), 2004.
 Larkin, Colin (ed.), The Encyclopedia of Popular Music (4th Edition 10 vols) Oxford University Press (UK/US) 2006.
 Larkin, Colin (ed.) The Encyclopedia of Popular Music: Concise 5th Edition, Omnibus Press 2007.

Примечания

Ссылки
 
 Founder, Editor & Writer of the World's Greatest Reference Book on Popular Music Comes to goNORTH!
 The sincerest form of flattery La Scena Musicale
 Oxford University Press
 Shoot the Designer
 Oxford Music Online
 Interview With Colin Larkin
 Article in USA Today

Энциклопедисты Великобритании
Писатели Великобритании XX века